De Wereldkampioenschappen kunstschaatsen junioren 2011 werden van 28 februari tot en met 6 maart gehouden in Gangneung in de provincie Gangwon-do in Zuid-Korea. Het was voor de derde keer dat deze kampioenschappen in dit land plaatsvonden, in 1993 en 1997 was de hoofdstad Seoel gaststad. Eerder was Gangneung in 2005 gaststad voor het viercontinentenkampioenschap. Op het WK waren startplaatsen te winnen voor de Olympische Jeugdwinterspelen 2012.

 * De kwalificatie maakte geen deel uit van de officiële wedstrijden.

Deelname 
Elk lid van de ISU kon één startplaats invullen per discipline. Extra startplaatsen (met en maximum van drie per discipline) zijn verdiend op basis van de eindklasseringen op het WK junioren van 2010.

De wedstrijd stond open voor deelnemers die op 1 juli 2010 ten minste 13 jaar en niet ouder dan 18 jaar waren. Voor de mannelijke helft bij de paren en ijsdansers gold de maximale leeftijd van 21 jaar. Medailles waren er te verdienen in de disciplines jongens individueel, meisjes individueel, paarrijden en ijsdansen.

Uit België namen Jorik Hendrickx bij de jongens en Ira Vannut bij de meisjes beide voor de tweede keer deel. Uit Nederland nam Boyito Mulder voor de vierde keer deel bij de jongens en debuteerden Joyce den Hollander bij de meisjes en de tweeling Rachel Epstein / Dmitry Epstein bij de paren.

 Deelnemende landen
Achtenveertig landen melden 149 startplaatsen aan in de vier onderdelen.
(Tussen haakjes het totaal aantal startplaatsen over de vier disciplines.)

 Bij de jongens vulde Kazachstan een van de twee toegestane plaatsen in
 Bij de paren vulden China en Japan elk een van de drie toegestane plaatsen in
 Bij het ijsdansen vulde Italië een van de twee toegestane plaatsen in

Medailleverdeling

Uitslagen 

Junioren 2011
Kunstrijden in Zuid-Korea
Kunstrijden in 2011
Kunstschaatsen